Бо́ярка () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Алтындынского сельского округа. Код КАТО — 114035300.

География 
Село расположено в восточной части района, возле озера Байтубет, на расстоянии примерно 31 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Макинск, в 4 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Алтынды. 

Абсолютная высота — 382 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Алтынды — на востоке, село Никольское — на юге.

Восточнее села проходит автомобильная дорога республиканского значения — А-1 «Астана — Петропавловск».

Население 
В 1989 году население села составляло 451 человек (из них русские — 57%, немцы — 25%).

В 1999 году население села составляло 353 человека (165 мужчин и 188 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 230 человек (114 мужчин и 116 женщин).

Улицы 
 ул. Приозёрная
 ул. Школьная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района